Михново — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Михново — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Литва 
 Михново (, ) — деревня в Шальчининкайском районе.

Россия 
 Михново — хутор в Каменском районе Воронежской области.
 Михново — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.